Die Wiesbaden Tennis Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Wiesbaden. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 30. April bis zum 5. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Wiesbaden